Транзи́т (, предлог «сквозь» «через» и глагол «trans+ire» «проходить» > причастие «transitum» прошедший, проходящий) — в международной торговле (экономике) перевозка (транспортировка) грузов из одного государства и страны в другое через территорию третьего государства и страны. 

В Главе 6, Таможенного кодекса Российской Федерации указано что Транзит товаров — таможенный режим, при котором товары перемещаются под таможенным контролем между двумя таможенными органами Российской Федерации, в том числе через территорию иностранного государства, без взимания таможенных пошлин, налогов, а также без применения к товарам мер экономической политики.

История 
Транзит является важной ценовой составляющей логистического процесса транспортировки груза от производителя к потребителю и имеет сложную многослойную структуру. Основные проблемы транзита — соблюдения правил безопасности, а также целого ряда экологических, юридических норм международного и внутригосударственного уровня.

Транзит вносит существенный вклад в бюджет многих государств-транзитёров, которые сами не располагают существенными ресурсами и предпочитают фокусироваться на логистике и созданию инфраструктуры для облегчения процесса транзита.

В условиях глобализации мировой экономики понятие транзита для отдельных государств существенно расширяется за счёт сопредельных отраслей, например:
 транзит финансовых ресурсов;
 транзита полного спектра энергетических ресурсов (электрическая энергия, обновляемые типы энергетических ресурсов и так далее);
 транзит информационных ресурсов;
 сквозная миграция трудовых ресурсов;
 транзит знаний и технологий;
 транзит химически активных веществ и товаров запрещенной группы;
 криминальных составляющих транзита;
и так далее.

Типы транзита 
В зависимости от способа транспортировки грузов, различают:
 Сухопутный транзит, в том числе
 Автомобильный транзит (грузовики, фуры, машины)
 Железнодорожный транзит (поезда)
 Трубопроводный транзит (газопроводы, нефтепроводы, водопроводы, ЛЭП)
 Воздушный транзит (самолёты)
 Морской транзит (танкеры, сухогрузы и так далее)
Различают прямой транзит — перевозки иностранных товаров под таможенным обеспечением, без помещения на таможенный склад; косвенный транзит — перевозки иностранных товаров, поступающих на таможенные склады, а затем — за границу.

Законодательство 
Международные конвенции, договоры и местные органы власти стремятся контролировать транзит, в том числе с целью учёта различных его аспектов и налогообложения.

Участники транзита 
Различают следующих участников транзитного процесса: поставщик, потребитель и государства-транзитёры. Типичный пример — Россия (в частности, российский газ) — Западная Европа — и государства (страны) Восточной Европы. При этом государства (страны) Восточной Европы сами являются потребителями. Вместе с тем Россия помимо поставщика играет роль транзитного государства для газо- и нефтепроводов с территории Средней Азии и Казахстана. Из-за столкновения групп интересов, в том числе лоббистких и геополитических.

Экономика 
Экономика некоторых государств и стран может в значительной степени быть построена на транзите. Причём в силу ряда географических особенностей государства (страны) транзит иногда остаётся.

Примеры конфликта транзитных интересов 

 Газовый конфликт между Россией и Украиной (2005—2006)
 Экономический кризис в Прибалтике (2008)

Примечания

Литература

Ссылки 
 Глоссарий.ру — определение транзита

Мировая экономика
Международная торговля
Транспорт
Логистика
Восточная Европа